Горки — деревня в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Находится примерно в 6 км к юго-востоку от центра города Видного. С севера на юг деревню пересекает Каширское шоссе. Западнее деревни проходит автодорога М4 «Дон». Ближайшие населённые пункты — посёлок городского типа Горки Ленинские и деревня Белеутово. На юге протекает река Пахра, на востоке — река Туровка.

На улице Весенней расположен ЖК Ленинские горки.

К северо-востоку от частной застройки Горок расположен многоэтажный жилой комплекс Город-курорт Май.

Этимология 
Название, предположительно, связано с расположением на высоком берегу реки Пахры.

История 
Деревня Горки впервые упоминается в документах 1542—1543 годов. Деревня являлась вотчиной Гаврила Спасителева, сына итальянского священника Ивана Спасителя, приехавшего в Россию в правление Ивана III. В 1620-х годах в деревне было 7 крестьянских дворов.

Во время Отечественной войны 1812 года деревня Горки серьёзно пострадала, но вскоре была восстановлена. С 1812 года деревня принадлежала генерал-майору Александру Александровичу Писареву, который занялся строительством усадьбы. Усадьба была построена к 1825 году. Горки принадлежали Писаревым до 1860 года. После крестьянской реформы 1861 года крестьяне деревни Горки выкупили свои наделы на государственные ссуды.

На улице Весенней построен ЖК Ленинские горки и сдан в 2017 году. К северо-востоку от частной застройки Горок был построен ЖК Город-курорт Май, состоящий из многоквартирных домов (сдан в 2017—2019 году).

До 2006 года деревня входила в Горкинский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления входила в городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

По данным на 2005 год в деревне проживало 345 человек. Согласно Всероссийской переписи, в 2010 году в деревне проживало 533 человека. В настоящее время население значительно возросло в связи с заселением многоквартирных домов ЖК Город-курорт Май и ЖК Ленинские горки.

Инфраструктура 
 Деревня расположена на Каширском шоссе.
 Улицы: Весенняя, Виноградная, Заповедная, Зелёная, Полевая, Полковникова, Речная, Солнечная.
 Детский сад.
 На севере деревни расположена промзона.

Достопримечательности 

 Музей крестьянского быта — часть музея-заповедника «Горки Ленинские». Музей расположен в бывшем доме крестьян Шульгиных. В этом доме в 1921 году В. И. Ленин встречался с жителями деревни Горки. Дом Шульгиных является объектом культурного наследия федерального значения.
 Курганы вятичей, датируемые XII—XIII веками.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа